Nobody (canção de Keith Sweat)
 Nobody (canção de Toni Basil)
 Nobody (canção de Wonder Girls)
 Nobody (usuário)

Desambiguação